

Значення 
 Верховна Рада Білорусі
 Верховна Рада Української РСР
 Верховна Рада України
 Верховна Рада РФ
 Верховна рада СРСР

Див. також 
 ВР — акронім терміну Верховна Рада.